Vukotic oppure Vukotić sono cognomi slavi che possono riferirsi a:

Persone 
 Aleksandar Vukotić – calciatore serbo
 Dragoljub Vukotić – attivista jugoslavo
 Ilija Vukotić – calciatore montenegrino
 Janko Vuković de Podkapelski – ufficiale di etnia croata della marina militare austro-ungarica
 Milena Vukotic – attrice italiana
 Milena Vukotić – prima regina consorte del Montenegro
 Miodrag Vukotić – ex calciatore montenegrino, precedentemente jugoslavo e serbo-montenegrino
 Momčilo Vukotić – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo, poi serbo, di origini montenegrine